Valinski ist der Familienname von:
 Franz Valinski (1914–Zweiter Weltkrieg), deutscher Fußballspieler

Sonstiges:
 Mount Valinski, Berg in der Ross Dependency, Antarktika